Сан-Стефано (в переводе с  «святой Стефан») — название нескольких топонимов:
 Сан-Стефано — село в Болгарии;
 Сан-Стефано — прежнее название Ешилькёя в Турции, место подписания Сан-Стефанского мирного договора;
 Сан-Стефано — прежнее название города Херцег-Нови в Черногории.

См. также 
 
  — несколько топонимов.
 Церковь Санто-Стефано
 Санто-Стефано-Ротондо